CDLI est un sigle pouvant désigner :

 Cuneiform Digital Library Initiative, une bibliothèque numérique